Жіноча інтуїція (оповідання)
 Жіноча інтуїція (фільм)
 Жіноча інтуїція 2